In 1958/59 werd het veertiende kampioenschap gespeeld van de Berliner Stadtliga, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Tasmania 1900 werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club werd laatste in zijn groep.

Voor het eerst werd niet enkel heen en terug gespeeld, maar kwam er nog een tweede heenronde.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1958/59
Oberliga Berlin